Lier har flere betydninger:

 Lier – en by i Norge
 Lier (Belgien) – en by i Belgien